Lomb ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Lomb (1888–1967), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (DZP)
 Kató Lomb (1909–2003), ungarische Dolmetscherin und Übersetzerin 
 Niklas Lomb (* 1993), deutscher Fußballtorhüter